Le nom de Osgood constitue un patronyme de famille.

Personnalités 

Le nom Osgood est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles Osgood, psychologue.
 Chris Osgood (1972-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Peter Osgood (1947-2006), footballeur anglais.
 Wilfred Hudson Osgood (1875-1947), zoologiste américain.
 William Fogg Osgood (1864-1943), mathématicien américain, auteur du théorème d'Osgood.

Toponymes 

 Osgood, une ville de l'Indiana, aux États-Unis ;
 Osgood, un village du comté de Sullivan, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Osgood, ville américaine située en Ohio ;
 Rivière Osgood, un affluent de la rivière Palmer (versant de la rivière Bécancour et du fleuve Saint-Laurent coulant dans les MRC Appalaches et L'Érable, dans la Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Divers 
 L'Osgood, un navire arrivé en Pennsylvanie en 1750.
 Osgood, un personnage de fiction dans la série Doctor Who.
 Maladie d'Osgood-Schlatter

Voir aussi
 
Homonymie de patronyme